Appellationsgericht Frankfurt kann bezeichnen:

 Appellationsgericht Frankfurt am Main
 Appellationsgericht Frankfurt a. d. Oder